Il doppio dell'ATP Volvo International 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Heinz Günthardt e Peter McNamara erano i detentori del titolo, ma solo McNamara ha partecipato in coppia con Paul McNamee.

McNamara e McNamee hanno perso nel 1º turno contro Rolf Gehring e Ángel Giménez.

Sherwood Stewart e Ferdi Taygan hanno battuto in finale 6–2, 7–6 (7–3) Pablo Arraya e Eric Fromm.

Teste di serie

 Peter McNamara /  Paul McNamee (primo turno)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (campioni)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Tracy Delatte /  Johan Kriek (semifinali)

n/a 
 John Alexander /  Bernard Mitton (primo turno) 
 Mel Purcell /  Eliot Teltscher (primo turno) 
n/a

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1982